Esistono più comuni francesi con questo nome

Savennes – Creuse
Savennes – Puy-de-Dôme